Uman puede referirse a: 
 Umán Municipio de México perteneciente al estado de Yucatán; 
 Umán Ciudad de México, cabecera del municipio arriba mencionado en el estado de Yucatán; 
 Uman, unidad administrativa y territorial de la URSS vigente entre 1924-1927; 
 Uman Ciudad de Ucrania, perteneciente al óblast de Cherkasy; 
 Raión de Uman Raión («distrito») de Ucrania perteneciente al óblast de Cherkasy; 
 Isla Uman, isla del océano Pacífico parte del archipiélago de las Carolinas en Micronesia;  
 Uman, municipalidad de Micronesia que incluye la isla Uman y el atolón Kuop; o
 SS Uman, una de las denominaciones de la nave carguera originalmente conocida como Barlby (1895–1926) construida en 1895.